Сжатие данных с потерями () — метод сжатия (компрессии) данных, при использовании которого распакованные данные отличаются от исходных, но степень отличия не существенна с точки зрения их дальнейшего использования. Этот тип компрессии часто применяется для сжатия аудио- и видеоданных, статических изображений, в Интернете (особенно в потоковой передаче данных) и цифровой телефонии. Альтернативой является сжатие без потерь.

Типы сжатия с потерями 
Существуют две основных схемы сжатия с потерями:

 В трансформирующих кодеках фреймы изображений или звука обычно трансформируются в новое базисное пространство и производится квантование. Трансформация может осуществляться либо для всего фрейма целиком (как, например, в схемах на основе wavelet-преобразования), либо поблочно (характерный пример — JPEG). Результат затем сжимается энтропийными методами.
 В предсказывающих кодеках предыдущие и/или последующие отсчеты данных используются для того, чтобы предсказать текущий отсчет изображения или звука. Ошибка между предсказанными данными и реальными вместе с добавочной информацией, необходимой для производства предсказания, затем квантуется и кодируется.

В некоторых системах эти две техники комбинируются путём использования трансформирующих кодеков для сжатия ошибочных сигналов, сгенерированных на стадии предсказания.

Сжатие с потерями против сжатия без потерь 
Преимущество методов сжатия с потерями над методами сжатия без потерь состоит в том, что первые делают возможной большую степень сжатия, продолжая удовлетворять поставленным требованиям, а именно — искажения должны быть в допустимых пределах чувствительности человеческих органов, физических чувств.

Методы сжатия с потерями часто используются для сжатия аналоговых данных — чаще всего звука или изображений.

В таких случаях распакованный файл может очень сильно отличаться от оригинала на уровне сравнения «бит в бит», но практически неотличим для человека «на слух» и «на глаз» в большинстве применений.

Много методов фокусируются на физических особенностях органов чувств человека. Психоакустическая модель определяет то, как сильно звук может быть сжат без ухудшения воспринимаемого человеком качества звука. Недостатки, причинённые сжатием с потерями, которые заметны для человеческого уха или глаза, известны как артефакты сжатия.

Фотографии, записанные в формате JPEG, могут быть приняты судом в качестве доказательств несмотря на то, что изображение сжато с потерями.

Недостатки 
При использовании сжатия с потерями необходимо учитывать, что повторное сжатие обычно приводит к деградации качества. Однако, если повторное сжатие выполняется без каких-либо изменений сжимаемых данных, качество не меняется. Так например, сжатие изображения методом JPEG, восстановление его и повторное сжатие с теми же самыми параметрами не приведёт к снижению качества. То же справедливо и для метода JPEG-LS в режиме сжатия с ограниченными потерями. Но в общем случае, когда декодированные данные подвергаются редактированию, несжатый оригинал целесообразно сохранять (или сжимать без потери данных).

Методы сжатия данных с потерями (примеры)

Компрессия изображений 
 Снижение глубины цвета
 Метод главных компонент
 Фрактальное сжатие
 Сжатие на основе предсказателей
 JPEG-LS
 ДИКМ
 Иерархическая сеточная интерполяция
 CALIC
 JPEG
 Вэйвлетная компрессия
 JPEG 2000
 DjVu
 Дифференциальное сжатие

Компрессия видео 
 Motion JPEG
 Flash (поддерживает Motion JPEG)
 H.261
 H.263
 H.264
 H.265
 MNG (поддерживает Motion JPEG)
 MPEG-1 Part 2
 MPEG-2 Part 2
 MPEG-4 Part 2
 Ogg Theora (отличается отсутствием патентных ограничений)
 
 VC-1 — открытая спецификация для формата WMV (Microsoft)

Компрессия звука

Музыка 
 MP3 — Определён спецификацией MPEG-1
 Ogg Vorbis (отличается отсутствием патентных ограничений и более высоким качеством)
 AAC, AAC+ — существует в нескольких вариантах, определённых спецификациями MPEG-2 и MPEG-4, используется, например, в Apple
 eAAC+ — формат, предлагаемый Sony, как альтернатива AAC и AAC+
 Opus
 Musepack
 WMA — собственность Microsoft
 ADPCM
 ATRAC
 Dolby AC-3
 DTS
 MPEG-1 Audio Layer II
 VQF

Речь 
 CELP
 G.711
 G.726
 
 Speex (отличается отсутствием патентных ограничений)
 iLBC (Кодек со свободными условиями лицензирования)

См. также 
 Сжатие без потерь (lossless)

Примечания 

Сжатие данных